

Список

1 августа 
 Анискин, Виктор Фёдорович (65) — старейший журналист пензенского телевидения. 
 Барстоу, Стэн (83) — английский писатель. 
 Данильченко, Татьяна Михайловна (68) — актриса Приморского краевого академического театра имени Горького, народная артистка России. 
 Манжигеев, Сергей Степанович (76) — российский бурятский композитор. 
 Мескита, Иван (79) — бразильский актёр. 
 Наконечный, Валерий Павлович (60) — украинский актёр, заслуженный артист Украины (2011). 
 Прохоренко, Жанна Трофимовна (71) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1988). 
 Серков, Филипп Николаевич (102) — советский и украинский физиолог, академик АН УССР и НАН Украины. 
 Хандохин, Александр Дмитриевич (39) — российский футболист и тренер. 
 Шубертова, Милада (87) — чешская оперная певица, народная артистка Чехословакии (1975). 
 Яглинг, Виктория Борисовна (65) — виолончелистка, композитор и педагог, Заслуженная артистка РСФСР (1990), лауреат международных конкурсов виолончелистов..

2 августа 
 Бахшиян, Борис Цолакович (66) — советский учёный, шашист. 
 Бенасерраф, Барух (90) — американский врач-иммунолог, Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года 
 Берковиц, Ральф (100) — американский композитор, классический музыкант.  
 Бэнкс, Лесли Эсдейл (52) — американская писательница. 
 Гуломов, Асадулло (58) — первый вице-премьер Таджикистана (с 2006). 
 Дайырбеков, Токон Кобошевич (52) — киргизский актёр, заслуженный артист Кыргызстана 
 Далуз, Мелдрик (90) — индийский спортсмен, олимпийский чемпион по хоккею на траве на летних Играх в Хельсинки (1952).  
 Капица, Андрей Петрович (80) — российский географ и геоморфолог, член-корреспондент РАН, первооткрыватель озера Восток в Антарктике. 
 Кутузов, Николай Васильевич (85) — советский и российский хоровой дирижёр, композитор, профессор, лауреат Государственной премии России им. М. Глинки, Народный артист СССР. 
 Павези, Аттилио (100) — итальянский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион 1932 года, старейший чемпион Олимпийских игр. 
 Пиццинато, Венера (114) — итальянская долгожительница, старейшая жительница Европы с 8 мая 2010 г. 
 Пирсон, Ричард (93) — британский актёр. 
 Росси, Италу (80) — бразильский актёр. 
 Чепусов, Игорь Сергеевич (61) — украинский и американский кинооператор.

3 августа 
 
 Бережной, Сергей Михайлович (62) — ведущий артист балета, педагог-репетитор Мариинского театра, народный артист РСФСР. 
 Беррино, Марио (90) — итальянский художник. 
 Бразда, Рудольф (98) — последний гей, прошедший немецкий концлагерь из-за своей сексуальной ориентации. 
 Емцев, Олег Павлович (60) — клоун-мим, участник комик-труппы «Маски». 
 Качурин, Николай (50) — главный редактор русского издания журнала Top Gear. 
 Кириченко, Сергей Иванович (54) — генеральный директор «Обьнефтегазгеологии», автоавария. 
 Лутеркрофт, Ингрид (101) — шведская актриса. 
 Лобашёв, Владимир Михайлович (77) — российский физик-ядерщик, академик РАН. 
 Макдермотт, Эндрю (45) — британский музыкант, бывший вокалист прогрессив-метал группы Threshold. 
 Макаров, Константин Валентинович (80) — начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ (1985—1992), адмирал флота. 
 Мониова, Симона (44) — чешская писательница, убийство. 
 Паттерсон, Рэй (89) — американский баскетбольный менеджер (Хьюстон Рокетс), Менеджер года НБА (1977). 
 Пензин, Сталь Никанорович (78) — российский киновед, критик и литератор. 
 Петров, Николай Арнольдович (68) — российский пианист и музыкально-общественный деятель, профессор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии России. 
 Смит, Бубба (66) — американский киноактёр (Полицейская академия). 
 Свирад, Рышард (55) — польский спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе (1982) Чемпион Европы (1981). 
 Ситри, Марио (75) — итальянский боксёр, серебряный призёр чемпионата Европы (1957). 
 Слэйтор, Уильям (66) — американский писатель-фантаст. 
 Сундквист, Стиг (89) — шведский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1950 года. 
 Тимонин, Владимир Ильич (71) — советский и российский шахматный композитор. 
 Туркони, Анджело (88) — итальянский футболист. 
 Чарльз, Аннетт (63) — американская актриса.

4 августа 
 Варфоломеев, Иван Павлович (83) — литературовед; доктор филологических наук.
 Зверуго, Ярослав Генрихович (82) — советский и белорусский археолог. 
 Клипель, Владимир Иванович (94) — российский дальневосточный писатель. 
 Колокольников, Евгений Васильевич (64) — бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону. 
 Мацуда, Наоки (34) — японский футболист, игрок сборной Японии; сердечный приступ. 
 Пасман, Марк (79) — советский и латвийский шахматист. 
 Уайт, Шерман (82) — американский баскетболист, сердечная недостаточность.

5 августа 
 Алпатов, Николай Михайлович (86) — советский строитель, заслуженный строитель РСФСР, лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Куинн, Франческо (48) — американский актёр, сын «оскароносного» актёра Энтони Куинна, наиболее известный по фильму «Взвод»; инфаркт. 
 Леппер, Анджей Збигнев (57) — польский политик, лидер партии Самооборона Республики Польша, бывший министр сельского хозяйства Польши; самоубийство. 
 Лобо, Фернанда (51) — бразильская актриса. 
 Минетти, Дженнифер (71) — немецкая актриса. 
 Пак Сын Джин (70) — северокорейский футболист. 
 Уиллемс, Стэн (86) — английский футболист, игрок Челси (1949—1956). Чемпион Англии (1955).

6 августа 
 Вуд, Джон (актёр) (81) — британский актёр, обладатель премии Тони (1976). 
 Кемайкин, Фрол Сергеевич (82) — Герой Социалистического Труда. 
 Клётцер, Куно (89) — немецкий футбольный тренер, выигравший с «Гамбургом» Кубок обладателей кубков УЕФА 1976/1977. 
 Опалка, Роман (79) — польский художник, творивший в жанре концептуального искусства. 
 Ошман, Кеннет (71) — сооснователь и исполнительный директор компании ROLM. 
 Станишевский, Владислав (64) — эстонский художник. 
 Тальмор, Ади (58) — израильский диктор и ведущий, эвтаназия. 
 Тизо, Анри (74) — французский актёр. 
 Хили, Бернадин (67) — американский врач, академик, директор Национальных институтов здравоохранения США (1991—1993). 
 Шахпазов, Евгений Христофорович (61) — советский и российский металлург.

7 августа 

 Кицак, Стефан Флорович (77) — политический деятель Приднестровской Молдавской республики, генерал-полковник, один из создателей Вооруженных сил ПМР , 
 Кэрри, Хью (92) — американский политик, губернатор штата Нью-Йорк (1975—1982), президент оргкомитета зимних Олимпийских игр 1980 в Лейк-Плэсиде. 
 Линли, Чад (29) — американский актёр, брат Коди Линди. 
 Майер, Пол (87, англ.) — американский биостатистик, соавтор оценки Каплана-Майера.
 Уайли, Чарльз (77) — американский миллиардер; ДТП. 
 Уэйк, Нэнси (98) — активистка французского Сопротивления, разведчица времён Второй мировой войны. 
 Фомина, Жанна Петровна (80) — советская и российская тележурналистка, одна из основоположниц отечественного телевидения. 
 Холкери, Харри (74) — финский политик, премьер-министр Финляндии (1987—1991), бывший глава партии «Национальная коалиция». 
 Хэтфилд, Марк (89) — американский политик, губернатор Орегона (1959—1967). 
 Цыбин, Борис Александрович (83) — советский конькобежец, бронзовый призёр чемпионата мира в многоборье (1957), Заслуженный тренер СССР, тренер сборной СССР на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле. 
 Эланджикал, Корнелий (92) — индийский священник, католический епископ епархии Виджаяпурама.

8 августа 
 Багадаев, Григорий Михеевич (62) — бурятский оперный певец, Заслуженный артист Российской Федерации.
 Баррет, Майк (67) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968). 
 Глухов, Андрей Евгеньевич (59) — российский валторнист и музыкальный педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, народный артист Российской Федерации.
 Гринштейн, Игорь Яковлевич (64) — украинский тележурналист. 
 Жакибаев, Касым Абекович (81) — казахский актёр, Народный артист Казахстана. 
 Мацкив, Теодор Иванович (93) — американский историк. 
 Пепонис, Анастасиос (87) — греческий политический деятель, министр. 
 Сарур, Гильермо (79) — мексиканский актёр. 
 Феррара, Пино (82) — итальянский актёр. 
 Шворцова, Йиржина (83) — чешская актриса.

9 августа 
 Авдеенко, Александр Александрович (73) — советский и российский журналист, основатель и главный редактор газеты «Экран и сцена» (c 1990), сын писателя Александра Авдеенко. 
 Буза, Роберто (97) — итальянский священник-иезуит, профессор теологии и пионер применения компьютеров для лингвистического и литературного анализа. 
 Ишола, Колапо (77) — нигерийский политик, губернатор штата Ойо (1991—1993). 
 Ликша, Пятрас (91) — литовский театральный актёр, режиссёр 
 Нельсон, Джозеф С. (74) — канадский зоолог. 
 Хамагути, Ёсихиро (85) — японский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в эстафете 4×200 м вольным стилем.

10 августа 
 Александер П.Ч. (90) — индийский политический деятель, губернатор штатов Тамилнад (1988—1990), Махараштра (1993—2002), и Гоа (1996—1998) 
 Дежарден, Арно (86) — французский режиссёр и писатель. 
 Кравченко, Тамара Михайловна (61) — советская пловчиха, чемпионка Европы в эстафете 4×100 метров вольным стилем (1966). 
 Ледник, Виталий Владимирович (65) — депутат Государственной думы Российской федерации 3 созыва (1999—2003). 
 Лиеберг, Эндель Аугустович (83) — работник сельского хозяйства Эстонской ССР. 
 Масуми, Бабак (39) — иранский футболист и тренер, пятикратный чемпион Азии. 
 Махач, Олдржих (65) — чехословацкий хоккеист, игрок национальной сборной, трехкратный чемпион мира (1972, 1977, 1978), четырёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратный серебряный (1968, 1976) и бронзовый (1972) призёр зимних Олимпийских игр. 
 Мишель, Лилия (85) — мексиканская актриса. 
 Офрова, Ольга Петровна (58) — российская актриса, артистка Нижегородского академического театра драмы, Лауреат премии VI фестиваля-конкурса им. Е. А. Евстигнеева. 
 Шеин, Борис Петрович (74) — первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (1990—1997), генерал-полковник в отставке.

11 августа 
 Девол, Джордж (99) — американский изобретатель, создатель первого промышленного робота «Юнимейт». 
 Караск, Калью (80) — эстонский оперный певец и актёр. 
 Кобыльчак, Михаил Митрофанович (93) — украинский советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Леду, Скотт (62) — американский боксёр супертяжёлой весовой категории, претендент на титул чемпиона мира. 
 Лэйн, Джени (47) — американский певец, фронтмен, вокалист и автор песен группы Warrant. 
 Осипов, Анатолий Яковлевич (72) — казахский актёр, артист Южно-Казахстанского областного русского драматического театра. 
 Резван, Виталий Гаврилович (71) — тренер по велосипедному спорту, Заслуженный тренер СССР. 
 Уилкинсон, Пол (74) — британский политолог. 
 Флорес, Матео (89) — гватемальский марафонец, победитель Бостонского марафона (1952), чемпион Панамериканских игр (1955). 
 Флорес, Игнасио (57) — мексиканский футболист, игрок национальной сборной, убийство. 
 Флуг, Ноах (85) — президент Международного Освенцимского Комитета, председатель Израильского центра организаций переживших Холокост.

12 августа 
 Безверхий, Сергей Фёдорович (71) — народный депутат России.
 Гунбин, Николай Александрович (93) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зассеев, Владимир Варденович — тренер футбольного клуба «Спартак-Цхинвал»; автокатастрофа. 
 Каравдин, Владимир Петрович (79) — советский хоккеист и тренер. 
 Козий, Роман Степанович (74) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике. 
 Макаров, Владимир Иванович (73) — советский и российский геолог, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).  
 Мюррэй, Шарль (89) — американский ветеран Второй мировой войны, награждённый Медалью Почёта.  
 Тедеев, Нодар — главный тренер сборной Южной Осетии по тяжелой атлетике; автокатастрофа.

13 августа 
 Данлоп, Вик (62) — американский актёр. 
 Джафарова, Амина Сурхай кызы (86) — Герой Социалистического Труда.
 Коробушин, Варфоломей Владимирович (87) — начальник Центра оперативно-стратегических исследований Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1985—1990), генерал-полковник в отставке. 
 Мазлумян, Крикор Саакович (71) — армянский и российский поэт. 
 Масуд, Тарек (54) — бангладешский кинорежиссёр, приз ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля (2002) за фильм Глиняная птица. 
 Машин, Цтирад (81) — чешский подпольщик-антикоммунист. 
 Пиккио, Рикардо (87) — итальянский лингвист и славист. 
 Усс, Виктор Петрович (88) — бывший председатель колхоза «7 съезд Советов», Герой Социалистического Труда.

14 августа 

 Башкин, Александр Иванович (88) — Герой Советского Союза, командир орудия 436-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. 
 Баррето, Маркос (51) — бразильский актёр. 
 Голубева, Екатерина (44) — советская, литовская и французская актриса. 
 Капур, Шамми (79) — индийский киноактёр и режиссёр, которого называли «индийским Элвисом Пресли». 
 Кузнецов, Вячеслав Михайлович (49) — советский и российский футболист и тренер. 
 Надирашвили, Шота Александрович (85) — психолог, академик АН Грузии, директор Института психологии имени Дмитрия Узнадзе. 
 Ривз, Пол (78) — архиепископ и примас Новой Зеландии (1980—1985), Генерал-губернатор Новой Зеландии (1985—1990) 
 Рыженков, Владимир Ильич (82) — советский тяжелоатлет, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. 
 Талимонова, Любовь Алексеевна (40) — российская писательница и художница. 
 Трещенок, Яков Иванович (80) — белорусский историк. 
 Шенфельдер, Фридрих (94) — немецкий актёр.

15 августа 
 Аикхому, Огастус (72) — нигерийский военный и политический деятель, адмирал, вице-президент Нигерии (1986—1993). 
 Андреопулос, Василис — греческий актёр. 
 Биджедич, Ненад (52) — боснийский футболист, нападающий и тренер «Бурсаспора» 
 Кастильоне, Клаудио (63) — итальянский предприниматель, президент MV Agusta, создатель бренда Cagiva. 
 Коркин, Александр Гаврилович (84) — советский партийный и государственный деятель. 
 Морт, Мишель (97) — французский писатель, член Французской академии (с 1985). 
 Муджуру, Соломон (62) — зимбабвийский бизнесмен, военный и политический деятель. 
 Мэйр, Питер (60) — ирландский политолог. 
 Неретин, Александр (22) — создатель и администратор Интернет-ресурса «Теленовости» 
 Райпьен, Рик (27) — канадский хоккеист, игрок клуба Виннипег Джетс 
 Руд, Сиф (95)— шведская актриса. 
 Фаулер, Марк (35) — британский спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу. 
 Хаммерштейн-Экворд, Франц фон (90) — немецкий общественный деятель, сын Курта фон Хаммерштейн-Экворда. 
 Щеблыкин, Владимир Иванович (63) — актёр театра «Содружество актёров Таганки», заслуженный артист России. 
 Якопетти, Гальтьеро (91) — итальянский режиссёр документального кино, родоначальник стиля Мондо.

16 августа 
 Абрамов, Николай Вартанович (81) — генеральный директор Куйбышевского завода СК, (ныне Тольяттикаучук) (1965—1994). 
 Аметов, Ильми Ганиевич (63/64) — советский и крымскотатарский скульптор. 
 Антаков, Владимир Ильич (54) — советский хоккеист, серебряный призёр чемпионата Европы по хоккею на траве. 
 Бартикян, Рачья Микаелович (84) — советский и армянский византист и арменовед. 
 Баюк, Андрей (67) — словенский политик, премьер-министр Словении (2000). 
 Белли, Михри (94/95) — турецкий революционер-интернационалист, один из ключевых фигур левого движения в Турции и теоретик «национально-демократической революции». 
 Манро, Фрэнк (63) — шотландский футболист; инфаркт 
 Пихос, Пит (87) — игрок в американский футбол и тренер. 
 Равальи, Виталиано (77) — итальянский антифашист и писатель.
 Середиг, Хув (71) — британский актёр. 
 Серёдкин, Вячеслав Павлович (59) — генеральный директор ОАО «Челябэнергосбыт», депутат Законодательного собрания Челябинской области; убийство. 
 Шмитт, Бернард Уильям (82) — прелат Римско-католической церкви, титулярный епископ Уолла-Уоллы, епископ Уилинг-Чарлстона.

17 августа 
 Джарты, Василий Георгиевич (53) — украинский политик, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым.
 Емшанов, Никита Владимирович (28) — российский актёр театра и кино; ДТП.
 Якопетти, Гуалтьеро (91) — итальянский режиссёр документального кино.  (English)
 Кинон, Пьер (49) — французский спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) по прыжкам с шестом, рекордсмен мира; самоубийство. 
 Маслов, Иван Владимирович (32) — начальник штаба—заместитель командира 21-го отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования ВВ МВД РФ, подполковник, Герой Российской Федерации; убит. 
 Самуэльс, Уоррен (77) — американский экономист. 
 Чирсков, Валерий Павлович (71) — российский трубач и музыкальный педагог.

18 августа 
 Григорьев, Владимир Викторович (70) — советский и белорусский партийный и государственный деятель, первый секретарь Витебского обкома Коммунистической партии Белоруссии (1986—1991), Чрезвычайный Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации (1996—2006). 
 Робертсон, Скотти (81) — американский баскетбольный тренер команд НБА Чикаго Буллз, Детройт Пистонс и Юта Джаз. 
 Савченко, Анатолий Михайлович (87) — советский художник-мультипликатор («Малыш и Карлсон», «Щелкунчик», «Возвращение блудного попугая» и т. д.). 
 Сташкевич, Николай Стефанович (72) — белорусский историк, педагог. Доктор исторических наук.
 Федотов, Иван Петрович (81) — начальствующий епископ ОЦ ХВЕ стран СНГ и Балтии.

19 августа 
 Барданов, Александр Иванович (90) — Герой Советского Союза.
 Бехджат, Ровшан (66) — азербайджанский ханенде. 
 Евсеев, Евгений Васильевич (24) — украинский футболист, центральный защитник киевского «Арсенала», автокатастрофа. 
 Йонне, Поль (62/63) — французский социолог. 
 Кешковский, Януш (64) — польский велогонщик.  
 Кургеманш, Жиль (68) — канадский журналист, писатель и сценарист (Воскресенье в Кигали), обладатель премии «Джини». 
 Ладный, Вадим Евстафьевич (92) — советский и украинский архитектор, народный архитектор СССР (1984) .
 Руис, Рауль (70) — чилийский кинорежиссёр, сценарист и писатель, 
 Скобелев, Анатолий Тихонович (65) — российский тромбонист и музыкальный педагог, народный артист России. [www.forumklassika.ru/showthread.php?t=77701&p=1155673#post1155673]
 Сэнгстер, Джимми (83) — британский сценарист и режиссёр. 
 Ткачук, Иван Иванович (68) — советский и российский хозяйственный деятель, директор совхоза «Толвуйский». 
 Торбан, Владимир Александрович (78) — советский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР.

20 августа 
 Бадии, Реза (81) — американский режиссёр иранского происхождения. 
 Гальперин, Рафаэль (87) — израильский спортсмен-культурист, религиозный деятель, бизнесмен (сеть Оптика Гальперин). 
 Даньшин, Иван Николаевич (87) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области криминологии.
 Ибрагимов, Рамил Исламович (51) — российский актёр, радиожурналист и радиорежиссёр; автокатастрофа. 
 Левшин, Владилен Иванович (77) — российский цирковой деятель, заслуженный деятель искусств России .
 Лисовой, Тимофей Григорьевич (88) — украинский советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петрашень, Ростислав Владимирович (95) — заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту. 
 Пилипченко, Владимир Михайлович (68) — главный тренер Воронежской области по прыжкам на батуте, заслуженный тренер СССР.
 Цвик, Марк Вениаминович (87) — советский и украинский учёный-правовед.

21 августа 
 Винье-Гулбрандсен, Арне (68) — норвежский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (2001). 
 Гюллемен, Патрик (60) — французский актёр. 
 Кареев, Сергей Анатольевич (42) — амурский общественный деятель, глава Амурского союза молодежи. 
 Келли, Джон Джозеф (80) — американский марафонец, победитель Бостонского марафона (1957) и чемпион Панамериканских игр (1959). 
 Скалабан, Виталий Владимирович (63) — белорусский историк, писатель и архивист. 
 Суэд, Эсра (88) — аргентинский футболист, игрок «Расинга» (1943—1954) и национальной сборной. 
 Такеваки, Муга (67) — японский актёр.

22 августа 

 Абдель Азиз Абдель Гани (72) — премьер-министр Йеменской Арабской Республики (1975—1980), (1983—1990), а также объединённого Йемена (1994—1997).  
 Белянкин, Геннадий Иванович (83) — главный архитектор Свердловска (Екатеринбурга) (1973—1996), народный архитектор СССР. 
 Бюлов, Викко фон (87) — немецкий актёр. 
 Душко, Евгений Анатольевич (35) — глава города Сергиев Посад Московской области; убийство. 
 Дейвис, Джон Ховард (72) — британский телепродюсер и режиссёр. 
 Клейн, Йеспер (66) — датский актёр.
 Лейбер, Джерри (78) — американский поэт, автор текстов хитов Элвиса Пресли. 
 Лейтон, Джек (61) — канадский политик, лидер официальной оппозиции в Палате общин Канады; рак простаты. 
 Лорио (87) — немецкий комический актёр, режиссёр, писатель и художник. 
 Сэмюэл Менаш (Сэмюэл Менаше Вайсберг, 85) — американский поэт.
 Николич, Жарко (72) — югославский футболист, олимпийский чемпион и серебро чемпионата Европы. 
 Салов, Николай Александрович (52) — помощник руководителя футбольного клуба «КАМАЗ», заслуженный тренер России. 
 Тишкин, Григорий Алексеевич (70) — российский историк.
 Чеков, Дмитрий (27) — музыкант, участник дуэта «МС Вспышкин & Никифоровна» 
 Шауэрс, Майкл (45) — американский актёр. 
 Эшфорд, Николас (69) — американский певец и автор песен.

23 августа 
 Джейсон, Сибил (83) — американская детская актриса. 
 Полетика, Тамара Владимировна (89) — советский и российский художник-мультипликатор. 
 Потенца, Фрэнк (77) — американский шоумен (Джимми Киммел в прямом эфире). 
 Саад, Хасбалла (63) — индонезийский политик, министр по правам человека (1999—2000). 
 Фиалкова, Маркета (55) — чешский дипломат. 
 Фоккема, Доуве (80) — нидерландский литературовед и синолог. 
 Чуприн, Валерий Алексеевич (48) — начальник Управления по организации дознания МВД России, полковник полиции.

24 августа 
 Брандт, Альфонс ван (84) — бельгийский футболист, игрок национальной сборной, Футболист года в Бельгии (1955). 
 Вире-Туоминен, Марьям (92) — финский политик и общественный деятель. 
 Гелазония, Пётр Ильич (74) — российский журналист, главный редактор журнала «Семья и школа». 
 Гербовиц, Йено (86) — венгерский политик, министр (1990—1991). 
 Мысливец, Валентина Петровна (93) — доярка Дзержинской госплемстанции, Герой Социалистического Труда (1966). 
 Ованнисян, Армен (75) — армянский писатель. переводчик, журналист. 
 Поленц, Петер фон (83) — немецкий лингвист и медиевист. 
 Станюта, Александр Александрович (74) — белорусский писатель, литературовед. 
 Татаринов, Леонид Петрович (84) — советский и российский палеонтолог, академик АН СССР (1981). 
 Хэйес, Джек (92) — американский композитор, дважды номинировавшийся на кинопремию Оскар.

25 августа 
 Брейт, Уильям (78) — американский экономист. 
 Мойсов, Лазар (90) — председатель Президиума Югославии (1987—1988), председатель Союза коммунистов Югославии (1980—1981), министр иностранных дел (1982—1984). 
 Найда, Юджин (96) — теоретик перевода, основатель теории динамической эквивалентности () перевода Библии.

26 августа 
 Амброзич, Алоизиус Маттиас (81) — кардинал, архиепископ Торонто (1990—2006).
 Бенд, Джордж (82) — британский альпинист, первопокоритель Канченджанги (1955) — третьей по высоте вершины мира. 
 Казаков, Иван Васильевич (74) — советский и российский селекционер, академик РАСХН. 
 Макэлиз, Джон (62) — штаб-сержант Особой воздушной службы Великобритании, участник операции по освобождению заложников в иранском посольстве в Лондоне. 
 Морев, Константин Анатольевич (53) — начальник управления ФСБ России по Тверской области; самоубийство. 
 Телегин, Андрей Васильевич (84) — председатель колхоза имени Чапаева Алапаевского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда (1971).

27 августа 
 Минардос, Нико (81) — американский актёр и продюсер. 
 Парк, Джон (74) — североирландский футболист, игрок национальной сборной. 
 Попов, Василий Андреевич (93) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Пурди, Джон (75) — австралийский шахматист. 
 Саввина, Ия Сергеевна (75) — советская и российская актриса МХТ им. А.Чехова и кино. народная артистка СССР.

28 августа 
 Гэнли, Лен (68) — североирландский снукерный рефери. 
 Димитрий (Ройстер) (87) — архиепископ Далласа и Юга (1978—2009). 
 Древниок, Хайнц (61) — немецкий драматург, актёр, режиссёр, журналист и писатель. 
 Туржесон, Марта (67) — канадская актриса. 
 Хайнс, Мартин (64) — трехкратный чемпион мира по картингу (1983, 1991, 1992).

29 августа 
 Бадалов, Ашот Львович (96) — советский инженер, заместитель министра связи СССР (1963—1991).  
 Баженов, Вадим Николаевич (39) — российский футболист, пищевое отравление. 
 Батти, Мэл (71) — британский стайер, рекордсмен мира в беге на 10 миль (1963). 
 Каддафи, Хамис (28) — ливийский политический и военный деятель, младший сын Муаммара Каддафи, убит. 
 Карасёв, Борис Иванович (92) — советский лётчик, Герой Российской Федерации (1997). 
 Овендайл, Марк (37) — британский футбольный голкипер. 
 Такигути, Дзюмпэй (80) — японский сэйю и диктор. 
 Хенсен, Айно (86) — немецкая учёная-лихенолог. 
 Эдвардс, Дэвид (96) — американский дельта-блюз-гитарист и певец, двукратный лауреат премии «Грэмми».

30 августа 
 Баянова, Алла Николаевна (97) — советская, российская и румынская эстрадная певица, исполнительница романсов. народная артистка России. 
 Клыков, Геннадий Андреевич (76) — педагог-хореограф, заслуженный артист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, декан факультета народно-художественного творчества Челябинского государственного педагогического университета.
 Пиньейро, Жуан Карлос (79) — бразильский футболист и тренер, игрок сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 1954 года. 
 Хасхели, Моула Букс (76) — пакистанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Пакистана (1999—2011). 
 Юдахин, Феликс Николаевич (76) — член-корреспондент РАН, директор Института экологических проблем Севера Уральского отделения РАН.

31 августа 
 Арутюнян, Эдуард (58) — советник посольства Армении в России. 
 Белак, Уэйд (35) — канадский хоккеист, бывший игрок НХЛ''. 
 Большаков, Александр Михайлович (политик) (57) — экс-вице-губернатор Ульяновской области и бывший глава администрации президента Южной Осетии, убийство. 
 Капустин, Геннадий Сергеевич (52) — советский баскетболист, бывший игрок ленинградского «Спартака», чемпион Европы (1981). 
 Линчук, Александр Титович (86) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мажуб, Абдеррахман (82) — французский и марокканский футболист, игрок сборных Франции и Марокко. 
 Михалёвкин, Борис Гаврилович (80) — советский и российский фотограф. 
 Рождественский, Валерий Ильич (72) — Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, бортинженер на Союзе-23 (1976). 
 Хабибуллин, Равмер Хасанович (78) — первый секретарь Башкирского обкома КПСС (1987—1990). 
 Цех, Розель (69) — немецкая актриса. 
 Шипилов, Яков Петрович (86) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Щапов, Ярослав Николаевич (83) — российский историк, член-корреспондент РАН.